La famille de Bodinat, olim Bodinat, est une famille subsistante de la noblesse française originaire du Bourbonnais. Elle a été maintenue noble en 1786.

Histoire 
Au milieu du , Jehan Bodinat, seigneur de la Motte-lès-Moulins, licencié ès-lois, est lieutenant général en la châtellenie d'Ainay-le-Château. Son fils François est avocat à la sénéchaussée de Bourbonnais et siège présidial de Moulins.

Gustave Chaix d'Est-Ange rapporte que Jean-Louis Bodinat, attaqué par les traitants, demanda en 1786 au Conseil d'État de faire reconnaître sa noblesse par un arrêt, ce qui fut fait par une maintenue en la noblesse du  de cette même année. Le généalogiste des ordres du roi écrivit que cette famille prouvait cent quarante-six années de qualifications de noblesse sur cinq degrés de filiation. Chaix d'Est-Ange écrit toutefois que l'on ne connait pas pour cette famille de principe d'anoblissement ni de jugement de maintenue de noblesse antérieur à celui de 1786. Il ajoute que « Jean-François Bodinat, sieur de La Motte, demeurant à Moulins, renonça de lui-même à la qualité de noble, lors de la recherche de 1666 ». Il écrit également que Louis Bodinat de La Motte, ayant également été inquiété dans sa noblesse, se fit délivrer en 1744 un certificat disant que depuis 1722 il était compris dans la capitation noble. Il écrit enfin qu'en 1764 Jean-Louis Bodinat « se fit délivrer par des gentilshommes du Bourbonnais un certificat attestant qu'il appartenait à une famille noble ».

La famille de Bodinat a été admise au sein de l'association d'entraide de la noblesse française en 1956.

Personnalités 
 Guillaume-François Bodinat de La Motte (-), écuyer, gendarme du roi
 Anatole de Bodinat (né au ), comédien français
 Baudouin de Bodinat (né au ), philosophe et essayiste français
 Henri de Bodinat (né en 1948), entrepreneur et écrivain français
 Bérengère de Bodinat (née en 1949), écrivaine française

Alliances 
Les principales alliances de la famille de Bodinat sont : de Chabannes (1640), de Conny (1768), de Laage de Meux (1844), de Coatgoureden (1868), du Bois de Saint-Vincent (1884 et 1886), Cassin de La Loge (1891), etc.

Armes, titres 

 Armes : De gueules à un chevron d'or accompagné de trois palmes de même. Couronne de marquis. Cimier : un demi-sauvage tenant une massue sur l'épaule.
 Titres : marquis, comte (titres de courtoisie portés depuis le )

Notes et références

Bibliographie 
 Manuscrit de Chérin
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 5, pages 20 à 22 Bodinat (de)
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française subsistante
 Henri Jougla de Morenas, Grand Armorial de France, tome 2 
 Bottin mondain
 François de Bodinat, Les Bodinat, Auxerre, 1975, 50 p. (ouvrage familial)

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)
 Liste des familles de la noblesse française d'Ancien Régime (A à K)

Lien externe 
Dossier Des Gozis  aux Archives départementales de l'Allier (dossier généalogique établi par Maurice Perrot des Gozis).

Famille de Bodinat
Famille noble française